Mundo Perdido (dt. verlorene Welt) bezeichnet:

 Monte Mundo Perdido, einen Berg in Osttimor
 Mundo Perdido (Manleuana), eine Aldeia von Manleuana